Ксюнин - фамилия:

 Ксюнин, Алексей Иванович (1880 или 1882 — 1938) — русский и советский журналист, публицист, общественный деятель.
 Ксюнин, Юлий Порфирьевич (1914 — 2019) — советский военный-подводник, капитан 1-го ранга.

Примечания